Aurisiniani – abitanti di Aurisina
Aurisiniani – abitanti di Duino